Ghazi o Gazi (: ) puede referirse a:

Guerrero 
 Ghazi o Gazi, término islámico para el soldado musulmán.

Personas 
 Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi (1506-1543), imán y general del Sultanato de Adal
 Ertuğrul Gazi (?-1280), padre de Osman Gazi
 Osman Gazi (1299-1326), fundador de la dinastía otomana
 Ghazi Nasr Al-Din (1962-), diplomático venezolano libanés
 Ghazi Muhammad (1793–1832), primer imán de Dagestan, estado autónomo de la Federación rusa
 Mariscal de campo Ghazi Mustafa Kemal Atatürk (1881–1938), Comandante en jefe de las Fuerzas armadas turcas, 1.º Presidente de Turquía
 Habibullah Ghazi (1891–1929), Emir de Afganistán
 Ghazi De Iraq (1912–1939), Rey del Reino de Irak
 Ghazi Ajil al-Yawer (1958.), expresidente de Irak

Lugares 
 Estadio Ghazi, estadio multi-propósito en Kabul, Afganistán
 Gazimestan, sitio conmemorativo y monumento dedicado a Gazi Evrenos en Pristina, Kosovo
 Gaziantep, ciudad en Turquía